U5 oder U 5 steht für:

 Aiways U5, eine chinesische Limousine
 Akademie U5, private Berufsfachschule in München
 Beijing U5, eine chinesische Limousine
 eine Kindervorsorgeuntersuchung, siehe Kindervorsorgeuntersuchung#Die einzelnen Untersuchungen
 U5-Triebwagen, ein Stadtbahnwagen
 U5 Filmproduktion, deutsche Filmproduktionsgesellschaft
 Udet U 5, deutsches Flugzeug der Udet Flugzeugbau
 USA 3000 Airlines (IATA-Code), eine US-amerikanische Fluggesellschaft

U5 bezeichnet folgende U-Bahn-Linien:

 U-Bahn-Linie U5 (Berlin)
 U-Bahn-Strecke B (Frankfurt am Main)
 U-Bahn-Linie 5 (Hamburg)
 Stammstrecke 3 (U-Bahn München)#U5
 U-Bahn-Linie U5 (Wien)

U 5 ist der Name folgender U-Boote:

 SM U 5 (1910–1914), ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine
 U 5 (k.u.k Marine) (1910–1919), ein U-Boot der österreichisch-ungarischen Marine
 U 5 (Kriegsmarine) (1935–1943), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine
 U 5 (Bundeswehr) (1963–1974), ein U-Boot der Deutschen Marine

U5